Лейнан Лунн () — норвежская фамилия. Известные носители:
 Лейнан Лунн, Мари (род. 1999) — норвежская лыжная двоеборка.
 Лейнан Лунн, Марте (род. 2001) — норвежская лыжная двоеборка.

См. также